Municipio de Snow Hill puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Snow Hill (condado de Greene, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Greene.
 Municipio de Snow Hill (condado de Lincoln, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Lincoln.